Никольское — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Боталовской волости.

Расположена в 7 км к северу от районного центра, посёлка Кунья.

Численность населения деревни составляет 37 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района